Thomas är en udde i Antarktis. Den ligger i Sydshetlandsöarna. Argentina, Chile och Storbritannien gör anspråk på området.

Terrängen inåt land är huvudsakligen kuperad, men åt sydost är den platt. Havet är nära Thomas österut. Den högsta punkten i närheten är Mount Pilots,  meter över havet,  kilometer nordväst om Thomas. Trakten är glest befolkad. Närmaste befolkade plats är Commandante Ferraz Station,  kilometer nordost om Thomas.

Kommentarer

Källor 

Halvöar på Sydshetlandsöarna
Storbritanniens anspråk i Antarktis
Chiles anspråk i Antarktis
Argentinas anspråk i Antarktis